

Antica Roma 
 Omen – presagio nella tradizione degli antichi romani

Cinema 
 Il presagio (The Omen) – film del 1976 diretto da Richard Donner
 La maledizione di Damien (Damien: Omen II) – film del 1978 diretto da Don Taylor
 Conflitto finale (Omen III: The Final Conflict) – film del 1981 diretto da Graham Baker
 Omen IV - Presagio infernale (Omen IV: The Awakening) – film del 1991 diretto da Jorge Montesi e Dominique Othenin-Girard
 Omen (Sanghorn) – film del 2003 diretto da Thammarak Kamuttmanoch
 Omen - Il presagio (The Omen) – film del 2006 diretto da John Moore

Musica 
 Omen – gruppo musicale statunitense
 Omen – album dei Soulfly del 2010
 Omen – album degli Antestor del 2012
 Omen – singolo dei The Prodigy del 2009, dall'album Invaders Must Die
 Omen – singolo dei Disclosure del 2015
 Omen – album dei Blutengel del 2015